OBM kan avse:
 Organizational Behavior Management, ett forskningsområde i beteendevetenskap.
 OBM-konverter, en anordning för färskning.